A categoria até 74 kg masculino da luta livre nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foi realizada no dia 10 de agosto no ExCeL.

Originalmente o uzbeque Soslan Tigiev havia ganhado a medalha de bronze, mas foi desclassificado pelo Comitê Olímpico Internacional em 7 de novembro de 2012 por testar positivo no antidoping para a substância metilhexanamina.

Calendário
Horário local (UTC+1)

Medalhistas

Resultados

Chave superior

Chave inferior

Repescagem

Final

Livre 74 kg masculino